Vestris steht für:
 Vestris (Schiff), ein Passagierschiff

Vestris ist der Familienname folgender Personen:
 Angiolo Vestris (1730–1809), italienischer Tänzer und Schauspieler
 Auguste Vestris (1760–1842), französischer Tänzer und Choreograf
 Gaetano Vestris (1729–1808), italienischer Tänzer und Choreograf
 Georges Vestris (* 1959), französischer Basketballspieler
 Lucia Elizabeth Vestris (1797–1856), britische Schauspielerin und Theaterleiterin 
 Rose Vestris (1746–1804), französische Bühnenschauspielerin
 Therese Vestris (1726–1808), italienische Tänzerin